Джейми Белл: Белл, Джейми (род. 1986) — английский актёр.
 Белл, Джейми (род. 1986) — английская футболистка.